

dd 
 dd – dwuznak występujący w języku walijskim
 dd – program służący do kopiowania danych
 .dd – nieużywana domena internetowa, przypisana Niemieckiej Republice Demokratycznej

DD 
 DD – tytułowa postać z telewizyjnego programu dla dzieci pt. Małe Wiadomości DD
 Dolby Digital Plus, w skrócie DD+ – cyfrowy sposób kompresji audio
 Dungeons & Dragons, w skrócie DD – gra fabularna